Те́дді () може означати:

 Тедді — англійське ім'я, похідне від імені Теодор (). Відомі носії:
 Тедді Лонг (; 1947) — американський професійний менеджер і колишній рефері.
 Тедді Лучич (; 1973) — колишній шведський футболіст, захисник.
 Тедді Рінер (; 1989) — французький дзюдоїст, олімпійський чемпіон (2012).
 Тедді Трабіше (; 1987) — французький хокеїст, захисник.
 Тедді Шерінгем (; 1966) — англійський футболіст, нападник.
 Тедді () — американська і європейська назва плюшевого ведмедика.
 «Тедді» () — спеціальна нагорода Берлінського кінофестивалю, що вручається найкращим фільмам, які торкаються проблем сексуальних меншин.

Див. також 
 Тедді на повній швидкості
 Справа доручається детективу Тедді